|-
| 147601 - ||  || 12 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147602 - ||  || 12 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147603 - ||  || 12 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147604 - ||  || 13 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147605 - ||  || 14 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147606 - ||  || 15 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147607 - ||  || 12 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147608 - ||  || 12 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147609 - ||  || 13 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147610 - ||  || 13 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147611 - ||  || 13 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147612 - ||  || 12 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147613 - ||  || 16 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147614 - ||  || 16 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147615 - ||  || 16 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147616 - ||  || 17 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147617 - ||  || 17 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147618 - ||  || 17 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147619 - ||  || 16 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147620 - ||  || 17 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147621 - ||  || 20 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147622 - ||  || 19 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147623 - ||  || 20 aprilie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 147624 - ||  || 22 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147625 - ||  || 20 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147626 - ||  || 21 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147627 - ||  || 21 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147628 - ||  || 22 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147629 - ||  || 22 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 147630 - ||  || 23 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147631 - ||  || 24 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147632 - ||  || 20 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147633 - ||  || 22 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147634 - ||  || 22 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147635 - ||  || 16 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147636 - ||  || 21 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147637 - ||  || 9 mai 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147638 - ||  || 13 mai 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147639 - ||  || 12 mai 2004 || Catalina || CSS
|-
| 147640 - ||  || 11 mai 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 147641 - ||  || 9 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147642 - ||  || 10 mai 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147643 - ||  || 12 mai 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 147644 - ||  || 12 mai 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 147645 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147646 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147647 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147648 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147649 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147650 - ||  || 12 mai 2004 || Catalina || CSS
|-
| 147651 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147652 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147653 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147654 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147655 - ||  || 15 mai 2004 ||  || 
|-
| 147656 - ||  || 13 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147657 - ||  || 13 mai 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147658 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147659 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147660 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147661 - ||  || 14 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147662 - ||  || 10 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147663 - || 2004 KD || 16 mai 2004 || Reedy Creek || 
|-
| 147664 - ||  || 16 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147665 - ||  || 17 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147666 - ||  || 19 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147667 - ||  || 19 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147668 - ||  || 22 mai 2004 || Catalina || CSS
|-
| 147669 - ||  || 23 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147670 - ||  || 11 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147671 - ||  || 13 iunie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147672 - ||  || 8 iunie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147673 - ||  || 12 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147674 - ||  || 11 iunie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147675 - || 2004 ML || 16 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147676 - ||  || 19 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147677 - ||  || 10 iulie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147678 - ||  || 9 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147679 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147680 - ||  || 16 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147681 - ||  || 16 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147682 - ||  || 17 iulie 2004 || Reedy Creek || 
|-
| 147683 - ||  || 21 iulie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 147684 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147685 - ||  || 8 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147686 - ||  || 10 august 2004 ||  || 
|-
| 147687 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147688 - ||  || 7 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 147689 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147690 - ||  || 16 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147691 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147692 - ||  || 11 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147693 Piccioni ||  || 11 februarie 2005 || La Silla || , 
|-
| 147694 - ||  || 11 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 147695 - ||  || 11 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147696 - ||  || 2 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 147697 - ||  || 3 aprilie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147698 - ||  || 4 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 147699 - ||  || 6 aprilie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 147700 - ||  || 4 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-